Grand Prix Brazílie 1983 (oficiálně X Grande Prêmio do Brasil) se jela na okruhu Jacarepagua v Rio de Janeiro v Brazílii dne 13. března 1983. Závod byl prvním v pořadí v sezóně 1983 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace 

† — Čas smazán, jezdec vyloučen.

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1983
Grand Prix Brazílie